Moitaco peut désigner :

Moitaco : l'une des cinq divisions territoriales et l'une des quatre paroisses civiles la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar ;
 Moitaco : capitale de la paroisse civile de Moitaco, dans la municipalité de Sucre dans l'État de Bolívar.

Homonymie de toponyme